Terpsichore est la muse de la danse dans la mythologie grecque.
 Terpsichore est le titre de plusieurs ballets.
 Terpsichore est un opéra-ballet composé par Georg Friedrich Haendel.
 En astronomie, (81) Terpsichore est un astéroïde.
 Vanessa terpsichore est une espèce de papillon du genre Vanessa.
 Terpsichore est une compilation de danses recueillies par Michael Praetorius (1612).
  est le nom de plusieurs navires de guerre de la Marine française.

Homonymie de titre